Seznam vladarjev Kuša je nepopoln seznam kraljev (qore) in kraljic (kadake) Kraljestva Kuš. Časovno zaporedje njihovega vladanja je dobro znano, natančni datumi pa so znani samo za nekatere. Med slednje spadajo vladarji, ki so vladali tudi v Starem Egiptu, in tisti, ki so vladali med slavnimi vojaškimi pohodi in trgovskimi odpravami. Ostali datumi temeljijo na ocenah Fritza Hintzeja. Ocene temeljijo na povprečni dolžini vladavin, ki so nato skrajšane ali podaljšane glede na velikost in sijaj vladarjevega groba. Domneva se, da so imeli vladarji, ki so vladali dlje, več časa in sredstev za izgradnjo svojih grobišč. Izračune zapletajo spori, kateremu vladaju pripada katera grobnica.

Za kušitske vladarje Petindvajsete egipčanske dinastije, ki je vladala po kuštski okupaciji Egipta, so datumi jasni in točni. Določeni so tudi za kralje Aspelto,  Arkamanija, Nastasena in kraljice Šanakdakete, Amanireno, Amanišaketo, Amanitore in Amanikatašan.

Seznam zgodnjih kraljev je nepopoln. V Sudanu so ostanki grobnic in piramid vsaj 
štirinajstih vladarjev pred Piankijem, čigar grobnica je najstarejša, zgrajena okoli leta 1020 pr. n. št. Od teh sta znana samo Alara in Kašta, ki sta vladala neposredno pred Piankijem. Nek drug grob je morda pripadal Aserkamaniju, ki je živel okoli leta 950 pr. n. št. in organiziral odprave v Egipt in ob sredozemski obali Afrike.

Prednapatsko obdobje
Za vladarje pred egipčansko okupacijo Nubije glej Seznam vladarjev Kerme.

Za vladarje, ki so vladali med egipčansko okupacijo Nubije, glej Podkralji Kuša.

Napatsko obdobje
Napatsko obdobje se včasih imenuje obdobje, ki se je začelo s Kašto in končalo z Malonakenom. V tem obdobju sta bila sedež vlade in kraljeva palača v Napati, Meroe pa je bil provincialno mesto. Kralji in kraljice so se pokopavali v Nuriju in El Kurruju.

Prva faza

Petindvajseta egipčanska dinastija 
Kralj Pije je okupiral Egipt in vzpostavil sedemdesetletno kušitsko oblast.

Druga faza
Kušiti izgubijo oblast v Egiptu in vladajo v Napati in Meroeu kot pred osvojitvijo Egipta.

Meroitsko obdobje

Prva faza
Kralji so vladali v Napati in Meroëu. Sedež vlade in kraljeva palača sta bila v Meroëu. Glavni Amonov tempelj je bil v Napati, v Meroëu pa se je njegov tempelj gradil. Kralje in kraljice so pokopavali v Nuriju, nekaj kraljic pa na Zahodnem pokopališču v Meroëu.

Druga faza
Sedež vlade in kraljeva palača sta bila v Meroëu. Kralji in veliko kraljic je bilo pokopanih na južnem pokopališču. Edini pomembni objekt v Napati je ostal Amonov tempelj.

Tretja faza
Sedež vlade in kraljeva palača sta bila v Meroëu. Kralje so pokopavali na severnem pokopališču, kraljice pa na zahodnem. Edini pomembni objekt v Napati je bil Amonov tempelj. Meroëu je cvetel, začeli so se številni gradbeni projekti.

Kronska princa iz obdobja  kraljic Natakamani in  Amanitore:
Arikankarer
Arikakahtani

Četrta faza
Somrak meroitske kulture. Kralje so pokopavali v Meroëu na severnem pokopališču, kraljice pa na zahodnem pokopališču. Leta 350 n. št. je  Meroë  uničil Aksum.

Seznam in datumi so iz J.D. Fage, R.A. Oliver:  The Cambridge history of Africa  in Derek A. Welsby: The kingdom of Kush: the Napatan and Meroitic empires. Zaporedje in datumi vladanja kraljev in kraljic se med avtorji razlikujejo in so približni.

Sklici

Vir

Seznami kraljev
Nubija